Spir er et flertydigt begreb, der kan have anvendes om følgende:

Spir (bygningsdel) – spids tagafslutning på tårnbygning m.m.
Spir (byggekomponent) – ældre begreb for håndsmedede søm
Spir (scepter) – ældre begreb for et Scepter, en herskerstav. 

Spir er endvidere slangudtryk for penge